Сольватохромизм — свойство веществ изменять цвет раствора в зависимости от полярности растворителя. Отрицательный сольватохромизм соответствует гипсохромному сдвигу (в синюю область спектра), положительный — батохромному сдвигу (в красную область).

Причины 
Сольватохромизм объясняется взаимодействием молекул растворителя с разным дипольным моментом с хромофорными группами растворённого вещества.

Примеры сольватохромизма 
Самый известный пример из школьной программы — разная окраска растворов иода в полярных и неполярных растворителях. В полярных растворителях (типа спирта) иод дает коричневые растворы, в неполярных (типа бензола) — фиолетовые.

Отрицательный сольватохромизм проявляет иодид 4-(4′-гидроксистирил)-N-метилпиридиния, который в 1-пропаноле дает красную окраску, в метаноле — оранжевую, в воде — жёлтую.

Литература 
 Chemical Reviews, 1994, Vol. 94, No. 8, стр. 2319—2358
 Химическая энциклопедия. — Т. 4, пол-три. — М.: Большая российская энциклопедия, 1995, стр. 380

Спектроскопия